31 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 23 kwietnia i zakończył 9 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Peter Elkmann.

Zespoły i kierowcy 
Źródło: formel3guide.com

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2005 w sportach motorowych
2005 w Niemczech
2005 w Holandii